Эчегарай (, ) — баскская и испанская фамилия. Известные носители:
 Эчегарай, Патрисио (1946—2017) — аргентинский политик-коммунист.
 Эчегарай, Роже (1922—2019) — французский кардинал.
 Эчегарай-и-Эйсагирре, Хосе (1832—1916) — испанский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 1904 года.
 Эчегарай — французский пелотист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.